

Села 
 Коломак — Полтавська область, Полтавський район, Новоселівська сільська громада
 Коломак — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)